Лос Маутос има више значења:

 Лос Маутос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Маутос (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Маутос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Маутос (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Маутос, Лос Мантос (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Маутос (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику